Turk steht für:
 Turk-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Turk Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Turk, veralteter Begriff für Pappkamerad (siehe auch türken (Verb))

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turk (Kalifornien)
 Turk (Washington)

Personen:
 Turk, Pseudonym von Philippe Liégeois (* 1947), belgischer Comiczeichner
 Dr. Christopher Duncan Turk, eine fiktive Hauptfigur aus Scrubs – Die Anfänger

 Anton Turk (1868–1940), deutsch-österreichischer Orgelbauer
 Abd al-Hamīd ibn Turk, turkstämmiger muslimischer Mathematiker
 Aljoša Turk (* 1989), slowenischer Badmintonspieler
 Armin Turk (1943–2013), deutscher Maler
 Bob Turk, US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Christian Turk (* 1973), ein deutscher Comiczeichner und Buchautor
 Gavin Turk (* 1967), britischer Künstler und Bildhauer
 Herwig Turk (* 1964), österreichischer Künstler
 Horst Turk (1935–2008), ein deutscher Literaturwissenschaftler
 Josef Turk (1895–1951), slowenischer römisch-katholischer Prälat, Theologe und Historiker
 Riad al-Turk (* 1930), syrischer Demokratieaktivist
 Rifaat Turk (* 1954), israelischer Fußballspieler, Fußballtrainer und heutiger Kommunalpolitiker
 Roy Turk (1892–1934), US-amerikanischer Liedtexter
 Wilfried Turk (1941–2012), deutscher Architekt
 Žiga Turk (* 1962), slowenischer Bauingenieur und Politiker
 Turk, Sohn des Japhet, mythischer Vorfahre der Türken

Siehe auch:
 Turck, Thurk, Turkvölker
 Türk, Türck, Thürk

sk:Turecký